Cerkiew św. Michała Archanioła w Moszczanicy – drewniana cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Moszczanicy.

Od 1999 obiekt nieczynny kultowo. Cerkiew została włączona do Podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Historia obiektu 
Cerkiew zbudowana została w latach 1713, przebudowana w 1785 i w 1930 (wzniesiono wówczas nowy babiniec i zmieniono kopułę nad nawą). Należała do dekanatu oleszyckiego, po I wojnie światowej do dekanatu cieszanowskiego.

Na osi cerkwi istnieje drewniana dzwonnica, wzniesiona przed 1890.

Po wojnie cerkiew została przejęta przez kościół rzymskokatolicki, w latach 1947–1991 była rzymskokatolicką kaplicą filialną.

Galeria

Przypisy

Bibliografia 
 Dmytro Błażejowśkyj, Istorycznyj szematyzm Peremyskoji Eparchiji z wkluczennjam Apostolśkoji Administratury Łemkiwszczyny (1828–1939), Lwów 1995, 

Zabytkowe cerkwie w powiecie lubaczowskim
Obiekty sakralne w gminie Stary Dzików
Świątynie pod wezwaniem św. Michała Archanioła
Cerkiew